Роман Константинович Рапий () — украинский деятель, начальник Ахтырского нефтегазодобывающего управления Сумской области. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Работал рабочим.

Окончил Львовский политехнический институт, горный инженер.

Член КПСС.

Работал начальником управления буровых работ. С середины 1980-х годов — начальник Ахтырского нефтегазодобывающего управления Сумской области, генеральный директор предприятия «Охтирськанафтогаз» Сумской области.

18 марта 1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур 66,27 % 7 претендентов. Член Комиссии ВР Украины по иностранным делам.

Погиб 3 марта 1998 года.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За доблестный труд»
 почетный гражданин города Ахтырки (1998, посмертно)

Ссылки 
 Рапій Роман Константинович
 Рапій Роман Константинович

Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Персоналии:Ахтырка